San Silvestro ima više značenja:
 San Silvestro, Ancona
 San Silvestro, Ascoli Piceno
 San Silvestro, Avellino
 San Silvestro, Biella
 San Silvestro, Campobasso
 San Silvestro, Forlì-Cesena
 San Silvestro, Modena
 San Silvestro, Perugia
 San Silvestro, Pesaro-Urbino
 San Silvestro, Rieti
 San Silvestro, Terni
 San Silvestro, Vercelli